Арджент () — английская фамилия. Известные носители:
  (1937—2006) — британский фотограф, официальный фотограф лондонского Королевского общества и Национального фотографического архива лондонской Национальной портретной галереи (с 1967).
 Арджент, Джон (ок. 1560—1643) — английский врач, президент Королевской коллегии врачей (1625—1627, 1629—1633).
  (1921—2010) — британский телепродюсер, лауреат Телевизионной премии Британской академии за лучший ситком (1980).
  (род. 1960) — австралийский иллюстратор и детская писательница.
 Арджент, Род (род. 1945) — британский музыкант и композитор.

См. также 
 Argent